ICO может означать:
 ICO — формат хранения файлов значков в Microsoft Windows.
 ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) — форма привлечения инвестиций в технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют.
 Ico — приключенческая игра для приставки PlayStation 2, разработанная Team Ico и изданная Sony Computer Entertainment.